Giuseppe Conte – politico e giurista italiano (1964)
 Giuseppe Conte – pianista e compositore italiano (1865-1940)
 Giuseppe Conte – scrittore e poeta italiano (1945)